Vajda může znamenat:

 vajda (titul) – maďarská varianta titulu vévoda či vojvoda
 vajda (Romové) – tradiční představitel menší romské skupiny (rodu, kočovné skupiny), který požívá velké autority
 Vajda (příjmení); příjmení Vajda nebo Wajda nosí více různých osobností:
 Andrej Vajda (1904–1963) – slovenský překladatel a kulturní organizátor
 Andrzej Wajda (1926–2016) – polský režisér, nositel Oskara
 Jozef Vajda (* 1955) – slovenský herec
 Ladislao Vajda – maďarský režisér
 Lajos Vajda (1908–1941) – maďarský malíř
 Levente Vajda (* 1981) – rumunský šachista
 Marián Vajda (* 1965) – slovenský tenista
 Michal Vajda (* 1956) – slovenský politik
 Patrik Vajda (* 1989) – slovenský fotbalový obránce
 Stěpan Vajda (1922–1945) – ukrajinský učitel a voják
 Štefan Vajda (1925–1980) – slovenský politik KSČ
 Szidónia Vajda (* 1981) – maďarská šachistka

Maďarská příjmení
Slovenská příjmení